Poinsignon ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Poinsignon (1836–1900), deutscher Offizier und Historiker
 Valentin Poinsignon (* 1994), französischer Fußballspieler